Een verkeersweg:
 N191 (België)
 N191 (Frankrijk)
 N191 (Nederland), zie Provinciale weg 191
 N191 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing